Richard Rorty (1931-2007), philosophe américain.
 Amélie Rorty (1932), philosophe belge.

Homonymie
Homonymie de patronyme